Hess se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans E. Hess
 Johann Jakob Hess